Frasses kan syfta på:

Frasses (hamburgerkedja) – en svensk snabbmatskedja
Frasses, Fribourg – en ort i Schweiz
Frasses musikmuseum – ett tidigare museum i Simrishamn